Villanovense – abitanti di Villanueva de Alcorón
Villanovense – abitanti di Villanueva de Gumiel
Villanovense – abitanti di Villanueva de la Torre
Villanovense – abitanti di Villanueva del Río Segura